Sergueï Lebedev (1874-1934), chimiste russe
 Sergueï Lebedev (1902-1974), pionnier de l'informatique soviétique
 Sergueï Lebedev (1948-), directeur du Service des renseignements extérieurs de la fédération de Russie
 Sergey Lebedev (1969-), joueur de football international puis entraineur ouzbek
 Sergueï Lebedev (écrivain), journaliste et écrivain russe, auteur de La limite de l'oubli